Антонина Александровна Середина (23 декабря 1929, д. Ловцово, Рамешковский район, Тверской округ, Московская область (в современное время Тверская область), РСФСР, СССР — 2 сентября 2016, Москва, Россия) — советская спортсменка (гребля на байдарках), двукратная олимпийская чемпионка 1960 года, двукратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер СССР (1972).

Заслуженный работник физической культуры РСФСР.

Биография 
Родилась в многодетной семье, где росли 11 детей. Спортивную карьеру начала в Калининском техникуме строительных материалов, Занималась многими видами спорта: легкой атлетикой, велоспортом, играла в баскетбол и волейбол. Окончила курсы бухгалтеров. После строительного техникума уж после войны работала на кирпичном заводе. Там увлеклась гребным спортом. С середины 1950-х годов тренировалась в Москве под руководством Марии Николаевны Фадеевой.

Член КПСС с 1953 года.

В 1960 году признана лучшей спортсменкой года СССР.

В 1966 году окончила ГЦОЛИФК, преподаватель. Кандидат педагогических наук (1973).

Старший тренер женской сборной СССР на олимпийских играх 1972, 1976, 1980 и 1988. Подготовила олимпийских чемпионок Юлию Рябчинскую, Екатерину Курышко, Нину Гопову, Галину Крефт.
В 1976 году была признана лучшим тренером СССР.

Автор книги «В любую погоду» (1977).

Похоронена на Кунцевском кладбище Москвы.

Спортивная карьера 
 Двукратная Олимпийская чемпионка 1960 года в гребле на байдарке-одиночке и байдарке-двойке с Марией Шубиной на дистанции 500 м
 Бронзовый призёр олимпийских игр 1968 года на байдарке-двойке с Людмилой Пинаевой
 Участница олимпийских игр 1964 года — 4-е место на байдарке-двойке
 Двукратная чемпионка мира: 1963 (байдарка-четверка), 1966 (байдарка-четверка)
 Серебряный призёр чемпионатов мира: 1958 (байдарка-двойка), 1963 (байдарка-одиночка), 1966 (байдарка-двойка)
 8-кратная чемпионка Европы 1959 и 1965 (байдарка-одиночка), 1961 (байдарка-двойка)
 15-кратная чемпионка СССР 1958 — 1968 годов в составе разных экипажей

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 декабря 1999) — за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта
 Орден Дружбы (26 июня 1995) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак»
 Орден Ленина (1960)
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (5 мая 2010) — за заслуги в развитии отечественного гребного спорта
 В 2010 году Международная федерация каноэ (ИКФ) наградила Середину медалью ИКФ за высокие достижения в спорте, огромный вклад в развитие и пропаганду гребли на байдарках и каноэ в СССР, России и во всем мире.
 Почетный житель города Твери (2010).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Вестник победы. Как Антонина Середина добралась до вершины 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище